МНИИ Агат
 МНИИ психиатрии
 Морской научно-исследовательский институт № 1